Deux comtés des États-Unis portent le nom de comté de Midland () :
 le comté de Midland, situé dans l'État du Michigan ;
 le comté de Midland, situé dans l'État du Texas.